Johan Gabriel Collin kan syfta på:

* Johan Gabriel Collin (1764–1825), svensk optiker och instrumentmakare
 Johan Gabriel Collin (1794–1879), svensk läkare och författare